Елена Дмитриевна Висюлина () — советский ботаник, доктор биологических наук (1956). Лауреат Сталинской премии 3-й степени (1952) и Государственной премии УССР в области науки и техники (1969).

Биография 
Родилась  в Киеве.

С 1927 работала в Институте ботаники АН УССР (Киев).

Умерла 19 октября 1972 года в Киеве.

Мать Елизаветы Кордюм (род. 1932) — биолога, доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента НАНУ.

Научная деятельность 
Тема докторской диссертации: «Бобовые флоры УССР и их народнохозяйственное значение» (1955).

Автор трудов по морфологии и систематике растений. Описала 13 новых видов, 15 подвидов и 10 форм растений.

Участвовала в создании гербария флоры Украины (Правобережная Лесостепь и Степь). Занималась изучением полезных растений, в том числе и лекарственных.

Избранные труды 
Одна из авторов 12-томного издания «Флора УССР», «Определителя растений УССР».
 Короткий визначник вищих рослин УРСР (в соавт. 1948).
 Школьный определитель растений (1969).
 Бурьяны Украины. Определитель-справочник (в соавт. 1970).
 Відшукування і вивчення дикоростучих корисних рослин (1970).

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Сталинская премия 3-й степени (1952);
 Государственная премия УССР в области науки и техники (1969).

Примечания

Источники 
 

Ботаники СССР
Члены Русского ботанического общества